«Жёны и дочери» () — британский телесериал телекомпании BBC, являющийся адаптацией одноимённого романа Элизабет Гаскелл. Учитывая то, что роман не был закончен автором, создатели сериала дописали к нему концовку.

Сюжет 
1830-е годы. Главная героиня Молли Гибсон живёт в небольшом провинциальном городке Холлингфорд с отцом-врачом. Пытаясь уберечь дочь от нежелательного поклонника, мистер Гибсон отправляет Молли в гости к супруге местного сквайра, миссис Хэмли. Молли знакомится с сыновьями миссис Хэмли, Осборном и Роджером, и самим сквайром Хэмли. В течение знакомства Молли проникается нежной симпатией к Роджеру. Миссис Хэмли больна и умирает вскоре после знакомства с Молли.

Отец Молли решает жениться во второй раз. В избранницы себе он берёт миссис Киркпатрик, бывшую гувернантку в поместье лорда Камнора. У неё тоже есть взрослая дочь Синтия. Сразу по приезде, Синтия очаровывает всех вокруг своей красотой. Влюблён и Роджер Хэмли, а новая миссис Гибсон присмотрела для дочери старшего сына сквайра. Молли случайно узнаёт, что Осборн Хэмли уже женат. Но его отец никогда не одобрит брака с француженкой-прислугой.

Роджер собирается уехать в Африку на два года, чтобы участвовать в экспедиции по исследованию новых областей. Перед этим он делает предложение Синтии, которое та принимает с условием, что помолвка будет тайной.

Рождер уезжает, а Синтия, кажется, не проявляет никаких чувств. Она совершает поездку в Лондон, где покоряет сердца новых поклонников. Секретность помолвки тревожит Молли. Она любит Рождера и хочет, чтобы он был счастлив в далёкой Африке. Вскоре она открывает, что Синтия несколько лет назад пообещала выйти замуж за мистера Престона, управляющего лорда Камнора. Молли помогает подруге разорвать давнюю связь, но оказывается скомпрометирована. Леди Харриет Камнор спасает её репутацию. Синтия решает разорвать помолвку с Рождером.

Осборн Хэмли умирает от тяжёлой болезни. Сквайр Хэмли подавлен, Молли рассказывает ему о жене Эйми и ребёнке Осборна. Эйми приезжает в поместье Хэмли, и сквайр вынужден пригласить её жить там, если он хочет оставить ребёнка рядом. Роджер возвращается из Африки на время, чтобы утешить отца. На приёме в доме лорда Камнора он смотрит Молли новыми глазами и понимает, что на самом деле чувствует к ней. Примерно в это же время один из лондонских поклонников делает предложение Синтии, и она соглашается выйти замуж за успешного лондонского барристера.

Молли приезжает погостить в поместье Хэмли, но из-за скарлатины маленького ребёнка она уезжает домой. Но влюблённые успевают встретиться друг друга до отъезда Роджера. Рождер и Молли играют свадьбу и уезжают в Африку вместе.

Актёрский состав

Места съёмок 
Основные съёмки проходили на студии Элстри, некоторые сцены снимали в поместьях графствах Англии. Поместье Чэлфилд в Уилтшире своими фасадами создало дом семьи Хэмли. Внутренние интерьеры снимали в Левенс-холле, Камбрия. В качестве Камнор Тауэрс, поместья лорде Камнора, использовали Уэнтворт Вудхаус, большое поместье в Саут-Йоркшире. Некоторые объекты Национального фонда были закрыты для посещения специально для съёмок.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы Великобритании, запущенные в 1999 году
Программы телеканала Би-би-си
Телесериалы на английском языке
Экранизации произведений Элизабет Гаскелл
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Англии
Исторические телесериалы о 1830-х годах
Телесериалы Великобритании 1990-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 1999 году